

Carriera 
Cresciuto nei settori giovanili di ,  e , nel 2017 ha giocato per un breve periodo nelle giovanili dell'. Rientrato alla base nello stesso anno, viene ceduto in prestito al , che l'anno successivo lo acquista a titolo definitivo. Esordisce con il club mineiro il 14 ottobre 2018, disputando l'incontro di Série A perso per 2-0 contro il . Non riuscendo a trovare spazio in squadra, viene ceduto in prestito a ,  e . Dopo aver trascorso metà della stagione 2022 con il Cruzeiro, il 4 agosto 2022 passa in prestito al .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 26 novembre 2022.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Chapecoense: 2020

Note

Collegamenti esterni